In Action puede referirse a:

 In Action, un EP del grupo We Are Scientists.
 In Action, un álbum del grupo Menudo.